Rickard ist der Familienname folgender Personen:

 Brenton Rickard (* 1983), australischer Schwimmer
 David Rickard (* 1943), britischer Geochemiker
 Hannah Rickard, britische Folkpopmusikerin
 Jack Rickard (1932–1983), US-amerikanischer Comiczeichner
 Jeremy Rickard, britischer Mathematiker
 John Rickard (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent 
 Julie Rickard (* 1939), englische Badmintonspielerin
 Peter Rickard (1922–2009), britischer Romanist
 Steve Rickard (1929–2015), neuseeländischer Wrestler
 Sylvia Rickard (* 1937), kanadische Komponistin
 Tex Rickard (1871–1929), US-amerikanischer Boxpromoter

Siehe auch:
 Ricard (Begriffsklärung)
 Richard
 Rickards